Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2022/23 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2022/23 gemeldet wurden.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn, steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß FIDE
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Doppelbauer Turm Kiel

Hamburger SK

USV TU Dresden

SF Berlin

SV Werder Bremen

SK Kirchweyhe

SG Solingen

SV Mülheim Nord

SC Viernheim

SC Remagen Sinzig

Münchener Schachclub 1836

SV Deggendorf

FC Bayern München

Schachfreunde Deizisau

OSG Baden-Baden

TSV Schönaich

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2022/23 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2022
Schach 2023